Somo, une commune du cercle de Barouéli dans la région de Ségou au Mali ;
 Somo, une commune du cercle de San dans la région de Ségou au Mali ;
 la SOMO (State Oil Marketing Organization), une entreprise pétrolière irakienne ;
 Somo, une ville espagnole.

Homonymie de toponyme